

Sog peut faire référence à :
 La Sog : est une rivière islandaise.
 Le Xian de Sog : est un district administratif de la région autonome du Tibet en Chine.
 SOG Specialty Knives : est un fabricant américain de couteaux et pinces multi-fonctions.
SOG est un sigle pouvant désigner :
 Le centre d'éducation Same (Sámi oahpahusguovddáš, SOG) en Finlande.
 Sous-officier de Gendarmerie